Вали-ду-Асу — агломерация в Бразилии
 Вали-ду-Асу — микрорегион в Бразилии